Ziyamet ist der Name folgender Orte: 

 Ziyamet (Türkei), Provinz Sakarya
 Leonarisso/Ziyamet, griechisch Λεονάρισσο, Türkische Republik Nordzypern